Westbrook (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Westbrook (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Westbrook Center, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.